Giappone
 Shiribeshi – antica provincia
 Sottoprefettura di Shiribeshi – sottoprefettura della prefettura di Hokkaidō